Neunter Planet steht für:

 Planet Neun, hypothetischer planetenartiger Himmelskörper
 Pluto, Zwergplanet im Kuipergürtel
 (2) Pallas, Asteroid des Hauptgürtels, im 19. Jahrhundert als neunter Planet geführt